Alcina – personaggio dell' Orlando innamorato e dell' Orlando furioso
Alcina – opera di Georg Friedrich Händel
Alcina – nome proprio di persona italiano femminile